Antonio Pérez ou Antonio Perez peut désigner :

 Antonio Pérez (1539-1611), diplomate espagnol et ministre de Philippe II d'Espagne ;
 Antonio Fontán Pérez (1923 - 2010),  de Guadalcanal, journaliste, universitaire et homme politique espagnol ;
 Antonio Biosca Pérez (1949-), footballeur international espagnol ;
 Antonio Pérez Gómez, plus connu comme Antonio Pérez Henares ou simplement Chani (1953-), romancier et journaliste espagnol ;
 Antonio Perez (1967-), homme politique polynésien ;
 Antonio Álvarez Pérez (1975-), footballeur espagnol ;
  (1978-), footballeur mexicain.